

Населені пункти та їхні частини
 Вітольдово — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітольдово — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітольдово — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітольдово — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітольдово — частина села Втурек у гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вітольдово — частина села Хойно-Блота-Велике в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Вітольдово — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки